Татья́на Петро́вна Тимофе́ева (род. 1 февраля 1953) — историк архитектуры, краевед, поэтесса.

Биография 
Окончила Горьковский государственный университет. С 1977 года работает во Владимиро-Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике — заведующая сектором исследования памятников архитектуры.

Один из ведущих краеведов города Владимира, общий тираж её книг насчитывает сотни тысяч экземпляров.

Избранные труды 
Источник - Электронные каталоги РНБ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор более 200 научных и научно-популярных статей в журналах «Советский архитектор», «Российский архитектор», научных сборниках.

Поэтические произведения представлены на сайте.

Награды 
 Заслуженный работник культуры РФ
 областная премия в области культуры, искусства и литературы (дважды).

Ссылки 
 Научные труды Т. П. Тимофеевой в электронной научной библиотеке «РусАрх»

Выпускники Нижегородского государственного университета